Лауридсен () — имя собственное датского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Лауридсен, Йон (род. 1959) — датский футболист, полузащитник.
 Лауридсен, Маркус (род. 1991) — датский хоккеист, защитник. 
 Лауридсен, Оливер (род. 1989) — датский хоккеист, защитник.